Franciszka Themerson
 Stefan Themerson